Анто́нов-Овсіє́нко — подвійне російське та українське прізвище.

Відомі носії 
 Антон Антонов-Овсієнко:
 Антонов-Овсієнко Антон Антонович (1962) — російський історик, письменник, колумніст, син Антона Антонова-Овсієнка
 Антонов-Овсієнко Антон Володимирович (1929—2013) російський історик, письменник, дисидент, син Володимира Антонова-Овсієнка
 Антонов-Овсієнко Володимир Олександрович (1883—1938) — діяч більшовицького руху Росії